Katzenbiss oder Katzenbiß bezeichnet:

 Eine durch den Biss einer Hauskatze verursachte Verletzung eines Menschen oder anderen Tieres; siehe Hauskatze#Katzen als Krankheitsüberträger
 Katzenbiß (Adelsgeschlecht)